Немир:

 Немир — река в Хакасии.
 Немир — село Волынской области Украины.
 Немир, Эдгар (1910—1969) — американский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр.

Здесь родился мой дед